NGC 3800 (другие обозначения — UGC 6634, IRAS11376+1537, MCG 3-30-39, KCPG 296B, ZWG 97.49, Arp 83, KUG 1137+156B, VV 350, PGC 36197) — галактика в созвездии Лев.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога», а также включён в атлас пекулярных галактик.

Галактика NGC 3800 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 3800 в группу также входят ещё 15 галактик.

См. также 

 Список объектов Мессье
 Новый общий каталог
 Атлас пекулярных галактик

Примечания 

 

3800
Лев (созвездие)